

Fisica 
 Legge di Hopkinson – legge di Hopkinson che governa i circuiti magnetici

Persone 
 Charles Hopkinson (1869-1962) – pittore statunitense
 Eddie Hopkinson (1935-2004) – calciatore inglese
 Francis Hopkinson (1737-1791) – scrittore, musicista e avvocato statunitense
 John Hopkinson (1849-1898) – fisico e ingegnere britannico
 Nalo Hopkinson (1960) – scrittrice giamaicana
 Tom Hopkinson (1905-1900) – scrittore, editore e docente britannico